Austria
 Greifenstein – frazione di Sankt Andrä-Wördern, Bassa Austria
 Germania
Greifenstein  – comune dell'Assia
 Schloss Greifenstein – frazione di Heiligenstadt in Oberfranken, Baviera
 Italia
Castel Greifenstein  – castello della provincia di Bolzano